ABQ peut faire référence à :
  ;
 Albuquerque, une ville du Nouveau-Mexique aux États-Unis ;